Wyspa Biała (; , ) – wyspa w Nowej Zelandii, w Zatoce Obfitości, przy północno-wschodnim wybrzeżu Wyspy Północnej. Wyspę tworzy czynny wulkan. Erupcja tego wulkanu z 9 grudnia 2019 spowodowała śmierć 22 osób.

Na wyspie występują złoża guano.

Przypisy 

Bezludne wyspy Nowej Zelandii